Le ali della colomba (The Wings of the Dove) – romanzo di Henry James del 1902
 Le ali dell'amore (The Wings of the Dove) – film del 1997 diretto da Iain Softley